

Astronomia 
 Fernandez – cratere sulla superficie di Venere

Geografia 
 Fernández – località argentina nella provincia di Santiago del Estero

Persone 

 Leylah Annie Fernandez – tennista canadese

Pagine correlate
Fernandes